Arenal eller El Arenal kan syfta på:

Chile 

 El Arenal (del av en befolkad plats), Región de Los Lagos,

Colombia 

 San Estanislao (ort), Bolívar, 
 Arenal (kommun i Colombia, Bolívar, lat 8,34, long -74,11), 
 Arenal (ort i Colombia, Bolívar, lat 8,46, long -73,94),

Costa Rica 
 Arenalvulkanen

Honduras 

 Arenal (kommun i Honduras, Departamento de Yoro, lat 15,37, long -86,83), 
 Arenal (ort i Honduras, Departamento de Yoro, lat 15,35, long -86,83),

Mexiko 

 El Arenal, Yahualica, 
 El Arenal, El Arenal, 
 Arenal, Jalisco, El Arenal, 
 El Arenal (kommun i Mexiko, Hidalgo, lat 20,22, long -98,89), 
 El Arenal (kommun i Mexiko, Jalisco, lat 20,75, long -103,66), 
 El Arenal, Metapa, 
 El Arenal, Lagos de Moreno, 
 El Arenal, Ixtacomitán, 
 El Arenal, Juchique de Ferrer, 
 El Arenal, Villa del Carbón, 
 El Arenal, Escuintla, 
 El Arenal, San Luis Potosí, Santo Domingo, 
 El Arenal, Arriaga, 
 El Arenal, San Diego de la Unión, 
 El Arenal, Uxpanapa, 
 El Arenal, Jonotla, 
 El Arenal, Hueytlalpan, 
 El Arenal, Pahuatlán, 
 El Arenal, Tonalá, 
 El Arenal, Zoquiapan, 
 El Arenal, Las Vigas de Ramírez, 
 El Arenal, Motozintla, 
 El Arenal, Coscomatepec, 
 El Arenal, Azoyú, 
 El Arenal, Ayapango, 
 El Arenal, Morelia, 
 Arenal, Huixquilucan, 
 El Arenal, Yahualica, 
 El Arenal, El Arenal, 
 Arenal, Jalisco, El Arenal, 
 Arenal, La Paz,

Spanien 

 S'Arenal, ort, Balearerna, Illes Balears, 
 Playa del Arenal, strand, Kanarieöarna, Provincia de Santa Cruz de Tenerife, 
 Arenal (kommun i Spanien), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Chileförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar